Lycéenne RPG est un jeu de rôle amateur. Sa particularité tient au fait que les personnages sont des jeunes filles a priori comme toutes les autres dans un lycée.

La création de Lycéenne RPG 
Le jeu est né dans la tête d'Alain Séverac dit Kadnax, alors grand amateur de Bitume, un jeu de rôle post-apocalyptique assez violent. En 1996, il décida de créer un jeu de rôle aux antipodes de ses habitudes, dont les personnages seraient des lycéennes. L'idée avait été inspirée par des mangas mettant en scène la vie lycéenne japonaise, en particulier Oniisama e. Bien que le jeu ait été à l'origine conçu pour un public très réduit, les premières règles du jeu furent publiées à l'automne 1996. Par la suite, grâce à une communauté de joueurs, les règles évoluèrent progressivement :

 Lycéenne RPG 1.0 : Automne 1996
 Lycéenne RPG 2.0 : Automne 2001
 Lycéenne RPG 2.1 : Automne 2002
 Lycéenne RPG 2.5 : Printemps 2003
 Lycéenne RPG 3.0 : Été 2003
 Lycéenne RPG 4.0 :  (version actuelle)

Jouer une lycéenne 
Lycéenne RPG repose sur la mise en valeur des sentiments des personnages ; le role-play est prépondérant pendant les parties.

Lors de la création du personnage, le joueur doit indiquer son niveau de sensibilité, ainsi que différents profils psychologiques qui conditionnent le caractère de la lycéenne et qui permettent de la jouer lors des parties. Dans la version 4.0 la réputation fait son apparition, simulant le fait qu'une élève est plus ou moins remarquée par ses camarades. 

Lycéenne RPG reproduit ainsi toutes les situations qui peuvent intervenir au cours de l'adolescence : disputes, jalousies, coups (et peines) de cœur, mais aussi émotions des victoires sportives ou autres, joies de l'amitié entre filles ...

Les règles sont très génériques et s'apparentent davantage à un système. L'univers est en fait plus libre qu'on pourrait le penser a priori : le jeu ne se cantonne pas aux mangas lycéens, on peut jouer dans des lycées européens, américains ou d'autres pays du monde ; l'époque non plus n'est pas fixée et en dehors du monde contemporain, on peut jouer à Lycéenne RPG dans un lycée des années 1950, un institut du , voire dans un couvent au  ou au  ... Il est même possible d'inventer des univers et de jouer à Lycéenne RPG dans des univers futuristes ou uchroniques.

Des pouvoirs magiques 
Les règles de Lycéenne RPG disposent de plusieurs extensions, dont la plus connue est celle de Magical Girls qui permet de donner des pouvoirs magiques aux personnages. On peut ainsi reproduire les aventures des héroïnes de manga telles que Sailor Moon, mais là encore, il est possible d'adapter ces règles à d'autres univers et créer des Magical Girls totalement originales.

Comme pour le jeu de base, on peut jouer dans l'univers que l'on veut à l'époque que l'on veut : il est tout à fait possible de s'inspirer des anciennes mythologies, d'en créer de nouvelles, ou de jouer dans des univers magiques ou fantastiques divers.

Renommée 
Existant depuis 15 ans, Lycéenne RPG est l'un des jeux amateurs les plus joués. Un fanzine nommé Antisèche-Citron lui a été tout spécialement consacré, persistant 10 numéros. Toujours très vivant, il a fait l'objet d'articles dans Casus Belli, Backstab, la lettre de la FFJDR... Le jeu compte une communauté de joueurs proposant des scénarios prêt-à-jouer et des forums organisant des parties en ligne.

Références

Liens externes 
 Le site de Lycéenne RPG

Jeu de rôle amateur
Jeu de rôle contemporain
Jeu de rôle fantastique contemporain
Jeu de rôle français
Jeu de rôle paru dans les années 1990